Arno kan syfta på:

 Arno Hintjens (1949–), en belgisk rocksångare

Geografi

Italien 

 Arno, vattendrag, Toscana, Fiume Arno,

Marshallöarna 

 Arnoatollen, 
 Arno (kommunhuvudort), Arnoatollen, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar